Bren nebo BREN může znamenat:

 Bren, britský lehký kulomet československé konstrukce
 CZ 805 BREN, česká útočná puška
 CZ 806 BREN 2, její modifikovaná varianta
 Bren Ten, samonabíjecí pistole v ráží 10 mm
 BREN Tower (Bare Reactor Experiment, Nevada), ocelový stožár v Nevada Test Site

příjmení
 Paulina Bren (* 1966), americká historička